В список городов Гватемалы включены наиболее населённые города страны.

Список наиболее населенных городов 
Основан на данных переписи населения 2002 года.

Примечания